Кокжыра — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кокжыра — аул в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.
 Кокжыра — село в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Кокжыра — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.